Navarrense – abitanti di Engenheiro Navarro
Navarrense – abitanti di Navarro (Argentina)